Sailing est une chanson du duo  sortie en 1972, reprise et popularisée par Rod Stewart en 1975 ;
 Sailin' est un album de la chanteuse américaine Kim Carnes sorti en 1976 ;
 Sailing est une chanson de Christopher Cross sortie en 1980 ;
 Sailing est une chanson du groupe AAA sortie en 2012 ;
 Sailing (0805) est une chanson du groupe sud-coréen Girls' Generation sortie en 2016 ;
 Sailing est un jeu Amstrad CPC.